

Cinema 
 The Taming of the Shrew – cortometraggio del 1908 diretto da David W. Griffith
 The Taming of the Shrew – film del 1923 diretto da Edwin J. Collins
 La bisbetica domata (The Taming of the Shrew) – film del 1929 diretto da Sam Taylor
 La bisbetica domata (The Taming of the Shrew) – film del 1967 diretto da Franco Zeffirelli

Letteratura 
 La bisbetica domata (The Taming of the Shrew) – commedia di William Shakespeare

Altro 
 The Taming of the Shrew – adattamento televisivo appartenente all'iniziativa BBC Television Shakespeare